Filimon este un nume de familie care se poate referi la:

 Andrei Filimon (n. 1977), jucător și antrenor de tenis de masă
 Domnica Filimon-Stoicescu (n. 1928), critic, istoric literar și editor de carte român
 Mihail Filimon (n. 1964), episcop român, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
 Mircea Filimon (n. 1947), fost deputat român
 Nicolae Filimon (18191865), prozator român
 Tudorel Filimon (n. 1953), actor român
 Viorel Filimon (n. 1952), antrenor român de tenis de masă

Altele 
 Filimon din Colose, credincios creștin ucis în timpul persecuției lui Nero, considerat ca sfânt
 Filimon Bodiu, cunoscut și cu numele conspirativ de Dimitrie Grosu (?1950), un țăran basarabean
 Grupul antisovietic al lui Filimon Bodiu, o organizație de luptă antisovietică din Basarabia
 Filimon Cârdei (19031971), profesor universitar
 Filimon Sârbu, activist comunist
 Epistola lui Pavel către Filimon (Φιλήμων, Philemonos, Filimonos), a treisprezecea dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament

Nume de familie românești